Arcivévoda Rudolf Maria Rakouský celým jménem Rudolf Maria Karel Evžen Anna Antonín Marcus d' Aviano (* 17. listopadu 1950, Beloeil, Belgie) je první dítě a nejstarší syn arcivévody Karla Ludvíka Rakouského a princezny Yolandy z Ligne, vnuk posledního rakouského císaře Karla I. Dne 29. května 1978 byl spolu se svými dětmi a potomky po mužské linii královským patentem zahrnut mezi belgickou šlechtu s oslovením Jasnost (něm. Durchlaucht) a dědičným titulem kníže habsbursko-lotrinský.

Život 

Vystudoval historii na Katolické univerzitě v Lovani a v roce 1977 získal titul M.B.A. na Evropském institutu pro správu a obchod (INSEAD) ve Francii. Pracuje v bankovnictví a finančnictví, založil a řídí společnost AAA Gestion ve švýcarském Villars-sur-Glâne a je předsedou nadace evropského institutu antropologických studií Philanthropos a členem rady platformy Zermatt Summit.

Jakožto vnuk císaře Karla I. a jeho manželky Zity je v roli zástupce rodiny členem výboru Sdružení pro blahořečení a svatořečení Zity, císařovny a královny, manželky a matky (1892–1989). V rámci jeho činnosti přednášel o životě své babičky Zity též 15. dubna 2014 v kostele sv. Janů v Brně.

Manželství a potomci 
Rudolf Maria se 3. července 1976 v Bruselu oženil s baronkou Marií Hélène de Villenfagne de Vogelsanck a usadili se v Belgii. Z tohoto manželství se narodilo 8 dětí.

Potomci 
 Karel Krisitán (nar. 1977) – velkovévoda. Dne 2. června 2007 se oženil s Estelle de Saint-Romain a mají spolu tyto děti:
 Zita (* 2008)
 Anežka (* 2010)
 Anna (* 2012)
 Priscilla (* 1979) – velkovévodkyně
 Johannes (* 1981) – velkovévoda
 Tomáš (* 1983) – velkovévoda
 Marie Sněžná (nar. 1986) – velkovévodkyně
 František-Ludvík (* 1988) – velkovévoda
 Michal (* 1990) – velkovévoda
 Josef (* 1991) – velkovévoda

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Rudolf Maria
Narození 17. listopadu
Narození v roce 1950
Žijící lidé
Muži
Habsbursko-lotrinští v 20. století
Habsbursko-lotrinští v 21. století